Noorlinnguaq bezeichnet:
 Noorlinnguaq (Insel, Upernavik) (auch Noorlinnguit), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Noorlinnguaq (Insel, Uummannaq, nördlich), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Noorlinnguaq (Insel, Uummannaq, südlich), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland